Rezultati Prvenstva Anglije 1949 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Louise Brough je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Louise Brough (Prvakinja)
  Margaret Du Pont (Finale)
  Pat Todd (Polfinale)
  Gertrude Moran (Tretji krog)
  Shirley Fry (Četrti krog)
  Jean Quertier (Drugi krog)
  Nellie Adamson (Tretji krog)
  Joan Curry (Drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1949